Babrowa (sielsowiet Kniażyce) – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Kniażyce
 Babrowa (sielsowiet Machawa) – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Machawa
 Zobacz też

 Bobrowa